Прову́лок Мічу́ріна — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Мічуріна — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Мічуріна — провулок у місті Миколаїв.
 Провулок Мічуріна — провулок у місті Одеса.
 Провулок Мічуріна — провулок у місті Харків.
 Провулок Мічуріна — провулок у місті Черкаси.
 Провулок Мічуріна — провулок у місті Чернівці.

 Провулок Мічуріна — колишня назва Яблуневого провулку у місті Кам'янець-Подільський.
 Провулок Мічуріна — колишня назва Болсуновського провулку у місті Київ.
Провулок Мічуріна — колишня назва Мальовничого провулку у місті Хмельницький.
Провулок Мічуріна — колишня назва провулку Лавріна Капусти у місті Чигирин.
1-й Провулок Мічуріна — колишня назва провулку Філона Джалалія у місті Чигирин.
2-й Провулок Мічуріна — колишня назва провулку Михайла Кричевського у місті Чигирин.
3-й Провулок Мічуріна — колишня назва Тимошівського провулку у місті Чигирин.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки